Cárdenas může být:

příjmení
 Agustín Cárdenas (1927–2001), kubánský sochař
 Elsa Cárdenas (* 1935), mexická herečka
 Felix Cárdenas (* 1973), kolumbijský cyklista
 García López de Cárdenas, španělský conquistador
 Javier Cárdenas (fotbalista) (1952-2022), mexický fotbalista
 Javier Valdez Cárdenas (1967–2017), mexický novinář
 Lázaro Cárdenas del Río (1895–1970), mexický prezident
 Raúl Cárdenas (1928–2016), mexický fotbalista

zeměpisný název
 Cárdenas (Kuba), město na Kubě
 Cárdenas (Španělsko), vesnice ve Španělsku
 Lázaro Cárdenas (Michoacán), město v Mexiku

Externí odkazy